Kasbah je posebna vrsta medine - tradicionalne arabske mestne četrti - v severni Afriki.

Pojem kasbah je prvotno predstavljal mavrske utrdbe v medinah; te so sicer služile tudi kot oporišča ob sovražnem obleganju. Kasbah mnogokrat stoji na vrhu griča ali ob vhodu v mestno pristanišče. Sestavljen je iz visokih sten brez odprtin.

Kasbahi so predstavljali blagostanje družin višjega sloja in so nastali v malodane vseh pomembnih mestih severne Afrike, saj so bili vojaško pomembni za obstoj naselja.

Islamska arhitektura
Srednjeveška arhitektura